Анђелица се може се односити на:

 Анђелице (Анђелике), род скривеносеменица из породице штитарки, који броји око 110 врста
 Анђелица (Анђелика), двогодишња биљка из породице штитарки
 Шумска анђелица (Шумска анђелика), двогодишња, лековита биљка из породице штитарки

Види још 

 Анђелика (вишезначна одредница)